«» — австралийско-новозеландский фильм ужасов 1982 года.
 «» — канадский фильм 1984 года режиссёра Атома Эгояна.
 «Ближайший родственник» — американский фильм 1989 года режиссёра Джона Ирвина.
 «» (другой вариант названия — «Невидимый партнёр») — фантастический роман британского писателя Эрика Фрэнка Рассела, выпущенный в 1959 году.